Браслав
 Браслав — город на северо-западе Беларуси.
 Браслав — последний князь Паннонской Хорватии.